Viola Recital – album z pierwszym recitalem polskiej altowiolistki, Katarzyny Budnik-Gałązki, wydany w 2013 r. przez Dux (numer katalogowy DUX 0932). Płyta zdobyła nagrodę Fryderyka 2014 w kategorii Album Roku – Recital Solowy.

Wykonawcy 
 Katarzyna Budnik-Gałązka - altówka
 Krzysztof Meisinger - gitara

Lista utworów 

Kompozytorzy:
 Max Reger: Suite in G minor Op.131d No.1 (1-4), Suite in D major Op.131d No.2 (5-8), Suite in E minor Op.131d No.3 (9-11)
 Aram Chaczaturian: Sonata-Song for Viola Solo (12)
 Krzysztof Penderecki: Cadenza for Viola Solo (13)
 Pierre Rhode: Caprice No.7 (14)
 Niccolo Paganini: Capriccio op. 1 nr 24 (15), Sonata per la Grand’ Viola ed Orchestra (16)

Przypisy 

Albumy muzyki poważnej
Albumy muzyczne wydane w roku 2013